Калинова:

 Калинова — польский дворянский герб.
 Калинова Балка — село, относится к Белокуракинскому району Луганской области Украины.